OKT steht als Abkürzung für:

 Országos Kéktúra, ungarischer Fernwanderweg
 HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen, deutsche Handballspielgemeinschaft

Okt steht als Abkürzung für:

 Oktober, zehnter Monat im Jahr

Siehe auch:
 ÖKT

OKT